

Santi e Beati
 San Giuliano di Sora –  martire dalmata nel II secolo, celebrato il 27 gennaio
 San Giuliano di Anazarbo – martire in Cilicia nel III secolo, celebrato il 16 marzo presso la Chiesa Ortodossa, il 18 aprile presso la chiesa Armena, il 21 giugno presso la Chiesa Cattolica
 San Giuliano di Beauvais – martire a Montville nel III secolo con i santi Luciano e Massimiano, celebrato l'8 gennaio
 San Giuliano di Le Mans – vescovo del IV secolo, celebrato il 27 gennaio
 San Giuliano – martire nel IV secolo con la moglie Basilissa ed altri in Tebaide sotto la persecuzione di Diocleziano, celebrato il 6 gennaio
 San Giuliano di Brioude – martire nel IV secolo nell'Alta Loira, celebrato il 28 agosto
 San Giuliano Saba il Vecchio – eremita del IV secolo a Edessa celebrato il 17 gennaio
 San Giuliano diacono – greco del IV secolo originario dell'isola di Egina, fratello di San Giulio di Orta, celebrato il 7 gennaio
 San Giuliano l'ospitaliere – fiammingo originario di Ath, probabilmente del VI secolo, festeggiato il 29 gennaio (il 31 agosto a Macerata)
 San Giuliano di Toledo – arcivescovo di Toledo nel VII secolo e primate di Spagna, celebrato l'8 marzo
 San Giuliano di Cuenca – vescovo di Cuenca nel XIII-XIV secolo, celebrato il 28 gennaio
 Beato Giuliano Cesarello – francescano di Valle d'Istria morto nel XIV secolo, celebrato il 1º maggio
 Beato Giuliano Maunoir – gesuita francese del XVII secolo celebrato il 28 gennaio

Località 
Francia
 San Giuliano – comune francese nel dipartimento della Corsica settentrionale
Italia
 San Giuliano – isola della Laguna di Venezia
 San Giuliano – frazione di Arezzo
 San Giuliano – frazione di Castelvetro Piacentino in provincia di Piacenza
 San Giuliano – frazione di Cologno Monzese nella città metropolitana di Milano
 San Giuliano – frazione di Teano in provincia di Caserta
 San Giuliano – rione della frazione di Mestre del comune di Venezia nel quale si trova l'omonimo parco
 San Giuliano del Sannio – comune italiano in provincia di Campobasso
 San Giuliano di Puglia – comune italiano in provincia di Campobasso
 San Giuliano Mare – frazione di Rimini
 San Giuliano Milanese – comune italiano nella città metropolitana di Milano
 San Giuliano Nuovo – frazione di Alessandria
 San Giuliano Terme – comune italiano in provincia di Pisa
 San Giuliano Vecchio – frazione di Alessandria
 Laghi di San Giuliano – località di Caderzone Terme in provincia di Trento
Malta
 San Giuliano – comune di Malta

Altro 
 San Giuliano – affresco staccato frammentario di Piero della Francesca databile al 1454-1458
 San Giuliano Martire – diaconia istituita nel 2012
 San Giuliano – area naturale protetta e lago omonimo nei pressi di Matera
 Antonino di San Giuliano (1852-1914) – ministro italiano degli Esteri dal 1910 al 1914
 Battaglia di San Giuliano – scontro del 26 ottobre 1860 a San Giuliano (frazione di Teano) tra l'Esercito piemontese e l'esercito borbonico